Chácara Santo Antônio
Chácara Santo Antônio (Salvador) bairro da capital baiana
Chácara Santo Antônio (bairro do Carrão)

Desambiguação